Mironov se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Sergey V. Mironov
 Vladimir Mironov